Чили принимала участие в Летних Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме (Северная Голландия, Нидерланды) в пятый раз за свою историю, и завоевала одну серебряную медаль.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Sports-Reference.com 

1920-е годы в Чили
Страны на летних Олимпийских играх 1928 года